San Lamberto è l'appellativo di vari santi, tra i quali:

 San Lamberto (VII secolo), discepolo, con san Berlero, di san Ghisleno, celebrato il 9 ottobre
San Lamberto di Maastricht, vescovo di Tongres e Maastricht e patrono di Liegi (17 settembre)
San Lamberto di Saragozza, martire spagnolo (19 giugno)
San Lamberto di Lione, arcivescovo di Lione dal 678 (14 aprile)
San Lamberto di Bauduen, monaco e vescovo di Vence dal 1114 al 1154 (26 maggio)